Die 22. Champions Trophy der Herren im Hockey fand vom 27. Mai bis zum 4. Juni 2000 in Amstelveen statt. Die Niederlande gewannen zum fünften Mal.

Teilnehmer 
  (Weltmeisterschaft 1998, Olympiasieger 1996 und Gastgeber)
   (Vizeweltmeister 1998 und Olympia-Zweiter 1996) 
  (Dritter der Weltmeisterschaft 1998)
   (Olympia-Dritter 1996)

Ergebnisse

Finalrunde

Weblinks 
 hockey.de

2000
Hockey 2000
Sportveranstaltung in Amstelveen
Hockeywettbewerb in den Niederlanden
Wagener-Stadion